DeRose ist der Familienname folgender Personen:

 Dena DeRose (* 1966), amerikanische Sängerin, Pianistin und Komponistin
 Peter DeRose (1900–1953), amerikanischer Komponist